Кеза — река в городском округе Бор Нижегородской области России. 

Устье реки находится в 63 км по правому берегу реки Линды. Длина реки составляет 52 км, площадь водосборного бассейна — 445 км².

Река начинается у деревни Митюшино в 30 км к северо-западу от села Линда. Течёт на юг, по берегам реки многочисленные сёла и деревни, крупнейшие из которых — Спасское, Чистое Поле, Николино-Кулига, Мамакино. Впадает в Линду 4 километрами юго-восточнее села Линда.

Притоки (км от устья) 
 28 км: река Некраса (пр)
 33 км: река Вязовка (пр)
 38 км: ручей Сантеревка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Горьковского гидроузла и до устья реки Ока, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300512110000017411
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001741
 Код бассейна — 08.01.03.005
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки городского округа город Бор
Бассейн Линды (приток Волги)